Kalideres (onderdistrict), onderdistrict (kecamatan) van Jakarta Barat in het westen van de provincie Jakarta, Indonesië.
 Kalideres (Kalideres), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Barat in het westen van de provincie Jakarta, Indonesië.
 Kalideres (Kaliwedi), plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java, Indonesië.